Rana
 Rana — латинское название рода лягушек.
 Rana chensinensis
 Rana okaloosae
 Rana — латинское название имени собственного звезды в созвездии Эридан.

 INS Rana (D52) — эскадренный миноносец ВМС Индии, до 1982 года — БПК ВМФ ССР «Губительный».

См. также 
Рана (значения)